Un marchand est un intermédiaire qui s'occupe de la revente de marchandises. Le nom est devenu un nom propre.

Patronyme 

 Alex Beaulieu-Marchand (1994–), skieur acrobatique québécois ;
  ;
 André Marchand (1907-1997), peintre français ;
 André Marchand (1926-2011), homme politique québécois ;
 André Marchand (1916-1988), mycologue français ;
 Anne-Marie Marchand (1927–2005), costumière française de cinéma ;
 Azilda Marchand (1918-2010), féministe québécoise ;
 Bertrand Marchand (1955-), footballeur français ;
 Brad Marchand (1988-), joueur canadien de hockey sur glace ;
  ;
 Bruno Marchand (1963-), dessinateur et scénariste belge;
 Bruno Marchand (v. 1973-), maire de la ville de Québec
 Camille Marchand (1873-1972), préfet de police de Paris ;
 Charles Marchand ;
 Charles Marchand (-1914), commandant mort lors de la bataille de Liège ;
 Charles Marchand (1890–1930), chanteur québécois ;
  dont :
Christophe Marchand (né en 1972), compositeur et organiste français
Christophe Marchand (né en 1970), nageur français
 Christelle Marchand (1967-), handballeuse internationale française ;
Chrystel Marchand (1958-), compositrice française ;
  dont :
 Clément Marchand (1912-2013), écrivain québécois ;
 Clément Marchand (19??-), chanteur français contemporain.
 Colette Marchand (1925-2015), actrice et danseuse française ;
 Corinne Marchand (1931-), actrice française ;
 Didier-Léon Marchand (1925-2022), évêque catholique français ;
 Édouard Marchand (1859-1905), directeur de salles de spectacles parisiennes et directeur artistique dans la seconde moitié du  ;
 Étienne Marchand (1755-1793), navigateur français ;
 Félix-Gabriel Marchand (1832-1900), journaliste, auteur et homme politique québécois ;
  ;
 François Marchand (vers 1500-1551), sculpteur français ;
 François Marchand (1971-), écrivain français.
 Gabby Marchand (1943-), chanteur suisse ;
 Georges-Pierre-Germain Marchand (1881-1968), général français ;
 Géraldine Marchand-Balet (1971–), personnalité politique suisse ;
 Gianni Marchand (1990-), coureur cycliste belge ;
  dont :
 Gilles Marchand (né en 1962), directeur de la Société suisse de radiodiffusion et télévision ;
 Gilles Marchand (né en 1963), réalisateur français ;
 Gilles Marchand (né en 1976), écrivain et éditeur français.
 Grégory Marchand (1978-), chef cuisinier français étoilé ;
 Grégor Marchand (1968-), archéologue français ;
 Guillaume Marchand (1998-), joueur de rugby à XV français ;
 Guy Marchand (1937-), acteur, chanteur et clarinettiste de jazz ;
 Guylaine Marchand (1969-), rameuse handisport française ;
 Henri Marchand (1898–1959), acteur français ;
 Jacques Marchand (1921-2017), journaliste sportif français ;
 Jacques Marchand, (1948-), compositeur et chef d'orchestre français ;
  dont :
 Jean Marchand (1883-1940), peintre et graveur français ;
 Jean Marchand (1918-1988), homme politique canadien ;
 Jean Marchand (1951-), acteur et pianiste 
 Jean Gabriel Marchand (1765-1851), militaire français ;
 Jean-Baptiste Marchand (1863-1934), explorateur et général français, capitaine d'infanterie commandant la mission Congo-Nil de 1896 à 1899, et entré à la postérité comme le « commandant Marchand » durant la crise de Fachoda entre la France et le Royaume-Uni ;
 Jean-François Marchand (1946-), général français ;
 Jean-Jacques Marchand (1944-), chercheur et professeur suisse de littérature italienne ;
 Jean José Marchand (1920-2011), écrivain et critique d’art ;
 Jean-Omer Marchand (1872-1936), architecte montréalais ;
  dont :
 Jean-Pierre Marchand (1924-2018), réalisateur français ;
 Jean-Pierre Marchand (1942-), géographe français.
  dont :
 Joseph Marchand (1758-1843), peintre français.
 Saint Joseph Marchand (1803-1835), membre des Missions étrangères de Paris, canonisé en 1988.
 Joseph Marchand (1891-?), résistant français, chef du réseau action Newagent du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Julien Marchand (1995-), joueur de rugby à XV français ;
 Justin Laurent Marchand-Martellière (1766-1826), général de brigade français, frère du général Louis Auguste Marchand de Plauzonne ;
 Léopold Marchand (1891-1952), dramaturge, scénariste et dialoguiste français.
 Léon Marchand (2002-), nageur français.
  dont
 Louis Marchand, maître écrivain du début du  ;
 Louis Marchand (1669-1732), musicien français du , organiste et claveciniste ;
 Louis Joseph Marchand (1791-1876), Premier valet de chambre de Napoléon  ;
 Louis Marchand (1800-1881), homme d’affaires et homme politique canadien ;
 Louis Marchand (1850-1950), diplomate et pédagogue français ;
 Louis Marchand des Raux (1902-2000), peintre et lithographie français.
 Louis Auguste Marchand de Plauzonne (1774-1812), général de brigade français ;
 Louis-Joseph Marchand (1690-1774), maître de chapelle, théoricien et compositeur de musique ;
 Louis Joseph Marchand (1791-1876), premier valet de chambre et exécuteur testamentaire de Napoléon Bonaparte ;
 Maria Margarethe Marchand (1768–1800), compositrice et soprano allemande ;
 Marie Marchand-Arvier (1985-), skieuse alpine française ;
 Maurice Marchand (1893-1941), metteur en scène et dramaturge français ;
 Mimi Marchand (1947-), journaliste et femme d'affaires française ;
 Nancy Marchand (1928-2000), actrice américaine ;
 Pascal Marchand (19??-), géographe français ;
 Patrick Marchand (1955-), historien de l'aéronautique français ;
 
  dont :
 Pierre Marchand (1958 -), compositeur québécois ;
 Pierre Marchand (1939-2002), éditeur français ;
 Pierre Marchand (1893-1971), général de la France libre, Compagnon de la Libération ;
 Pierre Marchand, facteur d'orgue français actif en Provence de 1582 à 1632.
 Pierre-Alexandre Marchand (1893–1971), général français ;
 Pierre-André Marchand (1943–), journaliste, auteur-compositeur, chanteur, écrivain  suisse  ;
 Pierre Justin Marchand de Villionne (1740-1813), général de brigade français ;
 Prosper Marchand (1675-1756), écrivain français ;
 René Marchand (1935-), journaliste et essayiste français ;
 René-Léon Marchand (1894–1985), général français ;
  dont :
 Robert Marchand (1915-1942), résistant français ;
 Robert Marchand (1911-2021), cycliste centenaire français ;
 Robert Marchand (1904-1983), coureur de 110 mètres haies aux Jeux olympiques d'été de 1928 ;
 Robert Marchand (1940-1996), raseteur français.
 Werner Marchand (1911-1980), homme politique belge ;
 Xavier Marchand (1973-), nageur français.

Toponymes 

 Marchand,  une ville d'Haïti devenue Dessalines ;
 Marchand, un village du Manitoba au Canada.

Commerce 
Marchand, nom ou adjectif, peut désigner différentes activités liées au commerce :
 Marchand (commerce)
 Marchands canadiens sous le Régime français
 Marchand mercier
 Marchand d'art
 Marchand de chevaux
 Marchand de couleurs
 Marchand de sommeil, terme péjoratif pour un type d'hébergement payant
 Marchand de tapis
 Marchand de canons, terme péjoratif, voir Industrie de l'armement
 Biens et services marchands
 Services non marchands
 Marine marchande

Voir aussi 
 Table des Marchand, un vaste dolmen situé sur le site mégalithique de Locmariaquer, dans le département du Morbihan

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français